Lelde Priedulēna (Sigulda, 20 juli 1993) is een Lets voormalig skeletonster. Ze vertegenwoordigde haar vaderland op de Olympische Winterspelen 2014.

Carrière 
Priedulēna maakte haar wereldbekerdebuut in Altenberg op 7 januari 2012. Ze stond nog nooit op het podium van een wereldbekerwedstrijd. Voordat ze begon met skeleton deed ze aan atletiek, namelijk de 60m, 100m en de 200m.

In 2014 nam Priedulēna deel aan de Olympische Winterspelen 2014 waar ze op de 14e plaats eindigde. Vier jaar later werd ze zevende.

In februari 2019 kondigde ze haar afscheid van het skeleton aan.

Resultaten

Wereldbeker 

Lets skeletonracer
Lets olympisch deelnemer